Golmés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Golmés (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Golmés (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar